Anita Schwaller (1975-), Oostenrijkse snowboardster
 Franz Josef Schwaller (1744-1802), Zwitsers militair
 Johann Georg Schwaller (1747-1809), Zwitsers handelaar en ambtenaar
 Johann Georg Josef Schwaller (1672-1738), Zwitsers politicus
 Karl Schwaller (1694-1765), Zwitsers geestelijke
 Leonz Mauritz Schwaller (1692-1751), Zwitsers militair en politicus
 Roman Schwaller (1957-), Zwitsers jazzsaxofonist, -componist, orkestleider en hoogleraar
 Stephan Schwaller (1535-1595), Zwitsers militair en politicus
 Urs Schwaller (1952-), Zwitsers bestuurder en politicus
 Urs Viktor Schwaller (1704-1778), Zwitsers politicus

Zwitserse achternaam